Adalbert Seitz (1860-1938), entomologiste allemand
 Albert Seitz (1872-1937), altiste français
 Beat Seitz (1973), bobeur suisse
 Chris Seitz (1987), footballeur américain
 Christoph Seitz (1914-1985), homme politique allemand
 Elisabeth Seitz (1993), gymnaste allemande
 Franz Seitz senior (1887-1952), réalisateur allemand
 Franz Seitz Jr. (1921-2006), metteur en scène allemand
 Fanz von Seitz (1817-1883), peintre allemand
 Fritz Seitz (1841-1918), compositeur et violoniste allemand
 George B. Seitz (1888-1944), réalisateur, scénariste et acteur américain
 Gustav Seitz (1906-1969), sculpteur et dessinateur allemand
 Hillary Seitz, scénariste américaine
 John F. Seitz (1892-1979), chef opérateur américain
 Kari Seitz (1970), arbitre de football américaine 
 Karl Seitz (1869-1950), premier président de la République autrichienne
 Ludovico Seitz (1844-1908), peintre italien d'origine allemande
 Paul Seitz (1906-1984), évêque français au Sud Viêt Nam
 Paul Seitz (1897-1979), footballeur français
 Prosper Ancel-Seitz (1846-1930), homme politique français
 Sébastien-Bernard Seitz (1797-1869), architecte français
 Thomas Seitz (1967), homme politique allemand
 Wolfgang Seitz (1940), botaniste allemand

Autre 
 Maille de Wigner-Seitz